Detta är en lista över vulkaner i Italien.

Italien
 Lista
Vulkaner